Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 11 по 13 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
11 августа 2008, с 19:41 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
12 августа 2008, с 11:26 по местному времени

Поединок за место в финале 
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Асами Китагава и Эвелин Веррасто в 12:10 по местному времени, через полчаса после второго полуфинального заплыва.

Финал 
13 августа 2008, в 11:12 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Комплекс, женщины, 200 м